Большой Утриш — топоним в Краснодарском крае:
 Большой Утриш (мыс)
 Большой Утриш (село)
 Большой Утриш (заказник)